Adriana Baroni-Basile, née Adriana Basile (vers 1580–1640), chanteuse italienne ;
 Alex Baroni nom de naissance Alessandro Guido Baroni (1966-2002), chanteur italien ;
 Andrea Baroni Peretti Montalto (1572–1629), cardinal italien ;
 Anna Lisa Baroni (1959-), femme politique italienne ;
 Antonio Baroni (1678-1746), peintre italien de la fin du baroque ;
 Christophe Baroni (1934-), écrivain suisse ;
 Cristian Baroni (1983-), joueur de football brésilien ;
 Diana Baroni, flûtiste et chanteuse d’origine argentine ;
 Enrico Baroni (1892-1940), officier de marine italien ;
 Eugenio Baroni (1880–1935), sculpteur italien ;
 Leonora Baroni (1611-1670), chanteuse, compositrice, théorbiste et gambiste italienne ;
 Mario Baroni (1927–1994), coureur cycliste italien ;
 Massimo Enrico Baroni (1973–), homme politique italien ;
 Monique Baroni (1930-2016), artiste peintre, pastelliste et lithographe française ;
 Paolo Baroni (1945-), acteur ;
 Phil Baroni (1976-),  pratiquant américain de combat libre ;
 Pierre-César Baroni (1953-), pilote français de rallye automobile ;
 Raphaël Baroni (1970-), narratologue français ;
 Ronald Baroni (1966-), footballeur péruvien ;
 Tamara Baroni (1947-), actrice italienne ;
 Victor Baroni (1893-1969), pasteur et docteur en théologie suisse.

Corps célestes 
 (7196) Baroni, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme italien